Современная японская культура является результатом влияния культур многих стран, среди которых первенствует азиатская страна Корея. С древних времён истории здесь проживали корейцы, хотя во многих источниках Япония считается моноэтнической страной; к середине I тыс. до н.э на Японские острова прибыли японские племена из Юго-восточного Китая через Корейский полуостров.

История 
Позже на протяжении веков иммигранты с Корейского полуострова сыграли большую роль в формировании японской культуры.  В наибольшей степени это проявилось в течение V-VI веков с появлением на Японских островах  иероглифической письменности, буддизма и т.д. В результате многочисленных переселений из Кореи на японские земли до XIII века происходила ассимиляция и их смешивание с местным населением, соответственно это оказывало влияние и на культура, быт, традиции. Следы корейского стиля заметны даже в самых древних образцах японской живописи и архитектуры , начиная от дизайна буддийских храмов в Японии до различных артефактов.

Также на развитие Японии сильное влияние оказали отношения, построенные с отдельными независимыми государствами, существующими в Корее в период Кофун.

В классический период  большинство инноваций, которые появлялись в Корее (как результат близких отношений с Китаем), перетекали затем в Японию.

Шаманизм 
Одним из ярких проявлений влияния корейской культуры на японскую являются шаманские традиции. Японскую культуру Яёй, которая зародилась в I веке до н.э., территориально можно разделить на культуру бронзовых мечей и копий (на острове Косю) и культуру бронзовых колоколов дота-ку (на острове Хонсю). К шаманским обрядам японской культуры можно отнести поклонение бронзовому зеркалу с концентрическими кругами. У корейских шаманов, также бронзовое зеркало считалось символом небесного духа, что в свою очередь связано с солярным культом.  Почитание бронзовых зеркал можно было считать частью культуры Северного Кюсю, что также связывают с культом солнечной богини Аматэрасу.

Оружие 

В период Кофун Корея была единственным источником железных мечей, копий и шлемов в Японии. Первые кирасы, пластинчатые брони прибыли в Японию именно из Кореи. В 618 году Когурё привёз в Японию первый арбалет.

В те годы лошади были главным военным средством передвижения, а также оружием. Именно иммигранты из Пэкче создали первые фермы по разведению лошадей в японской провинции Кавачи.

Гончарное дело 
В начале V века керамические изделия были импортированы из Кайя и Силлы в Японию, и вскоре техника керамики, печи и гончарного круга перетекли из Кореи в Японию.

См.также 
 Искусство Японии
 Японская живопись
 Буддизм в Японии
 Период Кофун

Примечания 

Культура Японии
Культура Кореи
Культура Азии
Ассимиляция